Leptomorph ist die Bezeichnung für

 einen Konstitutionstyp
 einen DJ und Produzenten aus Bremen
 einen Rhizomtyp (Botanik), siehe Bambus#leptomorph